Cossus Cornelius Lentulus är ett namn som burits av flera romare:

* Cossus Cornelius Lentulus (konsul 1 f.Kr.), romersk politiker
 Cossus Cornelius Lentulus (konsul 25 e.Kr.), romersk politiker
 Cossus Cornelius Lentulus (konsul 60 e.Kr.), romersk politiker